Pownall ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Royds Pownall (1887–1961), britischer Generalleutnant
 Leon Pownall (1943–2006), kanadischer Schauspieler, Autor und Schauspiellehrer
 Thomas Pownall (1722–1805), britischer Kolonialbeamter

Siehe auch:
 Pownal